De 23e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Langkawi vond in 2018 plaats van 18 maart tot en met 25 maart. De ronde maakte deel uit van de UCI Asia Tour 2018, in de categorie 2.HC.

Parcours 
De Ronde van Langkwali speelt zich af in acht etappes, voor een totale afstand van 1347,4 km kilometer

Ploegen 
22 teams namen deel aan de race, waarvan 2 in de categorie UCI WorldTeam, 6 in Professional Continental, 13 in Continentals en het nationale team van Maleisië. In totaal gingen er 131 wielrenners van start, waarvan 91 finishten.

Etappes

Etappe-overzicht

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

Eindklassement

algemeen eindklassement 

2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018
Langkawi